Bakala peut désigner :
 Bakala, une sous-préfecture de la République centrafricaine ;
 Bakala episinoides, une espèce d'araignée.
Bakala, signifie « hommes » en Kikongo